Het Belgische provinciedistrict Sint-Truiden vormde tot 2017 bij de provincieraadsverkiezingen in de Belgische provincie Limburg een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Limburg  (dat samenvalt met de provincie Limburg) en de kieskantons Sint-Truiden, Borgloon en Herk-de-Stad. Op het niveau van dit district gebeurt de verdeling van de zetels in de Limburgse provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Borgloon omvat de gemeenten Borgloon, Alken, Heers, Kortessem en Wellen.
 Het kieskanton Herk-de-Stad omvat de gemeenten Herk-de-Stad, Halen en Lummen.
 Het kieskanton Sint-Truiden omvat de gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken.

Geschiedenis 
De voormalige provinciedistricten Borgloon en Herk-de-Stad werden bij dit district gevoegd in het kader van het Provinciaal en lokaal kiesdecreet van 2011 waarbij de provinciedistricten zo bepaald werden, dat elk van hen met minstens 6 zetels vertegenwoordigd is in de provincieraad. Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 10 van de 63 zetels van de provincie Limburg toegewezen (voorheen 5 voor Sint-Truiden, 4 voor Borgloon en 3 voor Herk-de-Stad van de 72 in totaal). Het totaal aantal zetels in de raad van de provincie Limburg werd vanaf 2013 herleid tot 63 (voorheen 72).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 

 (*)1965: ANDERE, 1994: NWP

Verkozen kandidaten 
Volgende kandidaten werden verkozen voor de Limburgse provincieraad in het provinciedistrict:

2012

Sint-Truiden
Politiek in Sint-Truiden